Fitt steht für:

 Fitt, große Marlspieker
 Fitts’ Gesetz, Formel zur Berechnung von Interaktionszeiträumen

Fitt ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred B. Fitt (1923–1992), US-amerikanischer Rechtsanwalt
 Gerry Fitt (1926–2005), nordirischer Politiker